Prisma kan syfta på:

 Prisma (geometri) – en kropp med två likadana och parallella ändytor förbundna med en mantelyta
 Prisma (optik) – ett transparent optiskt element som bryter ljuset vid plana ytor
 Prisma (app) –  ett fotoredigeringsprogram
 Prisma (biograf) – en tidigare biograf i Hässelby gård, Stockholms kommun
 Prisma (biograf, Göteborg) – en tidigare biograf i Göteborg
 Prisma (konstnärsgrupp) – en finländsk konstnärsgrupp
 Prisma (kulturtidskrift) – svensk kulturtidskrift 1948-1950
 Prisma (satellit) – en satellit utvecklat av Rymdbolaget
 Prism Ridge –  en bergstopp i Antarktis
 Prisma (S-gruppen) – en hypermarketkedja med ca 50 verksamhetsställen i större städer, ägs av S-gruppen
 Prisma Teknik – en del av Prisma Tibro
 1192 Prisma – en asteroid i huvudbältet
 Bokförlaget Prisma – ett svenskt bokförlag